HD 196761 — карликовая звезда главной последовательности в созвездии Козерога, находящаяся на расстоянии около 47 световых лет от Солнца.
Спектральный класс звезды - G8V, а её радиус составляет порядка 81% радиуса Солнца.По сравнению с Солнцем, её металличность не велика: только половина солнечной

Средняя пространственная скорость звезды имеет компоненты U = −59 км/с (движется в направлении от галактического центра), V = 20 км/с (движется вместе с галактическим вращением) и W = 4 км/с (движется в направлении галактического северного полюса). Эксцентриситет орбиты звезды при движении через Млечный Путь, равен 0,18, в результате чего она, то приближается на расстояние 7,44 Кпк, то удаляется на расстояние 10,6 Кпк от галактического ядра. Наклон орбиты HD 196761 не более 0,20 Кпк от плоскости галактического диска.

Примечания 

196761